Six Mile Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Six Mile Lake, Nova Scotia, sjö, 
 Six Mile Lake, Ontario, sjö,